Magda Rezlerová (ur. 9 sierpnia 1982 w Turnovie) – czeska biathlonistka, jej największym sukcesem jest 8. miejsce w sztafecie w czasie Zinowych Igrzysk Olimpijskich w 2002 roku.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Puchar Świata

Bibliografia 
 

Czeskie biathlonistki
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1982